Voici la liste des planètes mineures numérotées de 426001 à 427000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 426001 à 427000

426001-426100

426101-426200

426201-426300

426301-426400

426401-426500

426501-426600

426601-426700

426701-426800

426801-426900

426901-427000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000